«Вот моя́ дере́вня» — многозначный термин:
 Вот моя деревня — стихотворение И. Сурикова.
 Вот моя деревня — четырёхсерийный телевизионный фильм Бориса Дурова (1972 год).
 Вот моя деревня — фильм Владимира Головина (1973 год).
 Вот моя деревня — художественный фильм Виктора Трегубовича (1985 год).